Kopstukken (dorp) in de gemeente Stadskanaal, provincie Groningen.
Kopstukken (radioprogramma), voormalig Nederlands KRO-radioprogramma, voluit genaamd Problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen.